Hofpoort (Den Haag), poort aan het Binnenhof (Den Haag), rijksmonument
 Hofpoort (kantoortoren), gebouw in Rotterdam
 Hofpoort (Rotterdam), voormalige poort in Rotterdam
 Hofpoort (Utrecht), poort aan de Nieuwegracht in Utrecht naar Hof van Utrecht, rijksmonument
 Hofpoort (Vianen), overblijfsel van een poort van het kasteel Batenstein in Vianen, rijksmonument

Zie ook
 Theater Hofpoort, theater in Coevorden
 Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, ziekenhuis in Woerden